

Persone
Maḥmūd Bārzānī (1878-1956) – politico curdo-iracheno
Mas'ud Barzani (1946) – politico curdo, figlio di Mustafa Barzani
Mustafa Barzani (1903-1979) – politico curdo
Süphan Barzani, pseudonimo pittorico di Franco Battiato (1945) – cantautore e compositore italiano

Altro
Barzani – specie aliena che compare nella serie televisiva Star Trek - The Next Generation